«Неделя» — еженедельная газета, издававшаяся в СССР с марта 1960 года, иллюстрированное приложение к газете «Известия».

История 
Еженедельник начал издаваться под эгидой газеты «Известия» и стал её воскресным приложением. Это было одно из нововведений нового редактора «Известий» — Алексея Аджубея, зятя Н. С. Хрущёва. Первый номер издания был приурочен к визиту Н. С. Хрущёва в Индонезию.

Газета была иллюстрированной и выходила раз в неделю. Её название было предложено художником С. А. Зуськовым журналисту-известинцу А. Г. Менделееву. Название взято по российской газете «Неделя», выходившей в XIX веке.

К девятому номеру еженедельника был утверждён его главный редактор — им стал Александр Плющ — фронтовик, журналист, писатель.

Позже главными редакторами были Валентин Архангельский, Юрий Грибов, Виталий Сырокомский, Игорь Серков.

В 1974 году еженедельником был установлен специальный приз — «Хрустальная перчатка» — вручавшийся абсолютному чемпиону СССР по боксу.

Как и одноимённое российское издание XIX века, газета просуществовала 35 лет — до . В январе 2006 года «Неделю» возродили — она стала выходить в качестве пятничного приложения, что повлекло за собой увеличение спроса на пятничные выпуски «Известий».

Примечания 

Центральные газеты СССР
Газеты на русском языке
Приложения к газете «Известия»